Det 5:e Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls år 1952. Alla matcher spelades i Moskva från 18 januari till 3 februari 1953. Vinnare blev ODO Sverdlovsk.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de åtta lagen mötte varandra en gång. I undergruppen som spelades i Archangelsk mellan 18 januari och 3 februari 1953 gick de två bästa lagen upp till mästerskapsgruppen.

Sovjetiska mästerskapet

Mästerskapsserien

Undergruppen

1953 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1952/1953